Korn (von  ‚samenartige Frucht von Pflanzen‘, ‚Getreide‘) steht für:

 Getreide sowie dessen Frucht (Getreidekorn)
 im engeren Sinne Roggen, ein Getreide
 Saatgut
 Kornbrand, Spirituose
 Teil des Visiers einer Feuerwaffe, siehe Offene Visierung sowie Ringkorn

Körnige Strukturen:
 Korn (Foto), Struktur einer fotografischen Schicht
 Partikel in einem Gemenge, siehe Korngröße und Schleifpapier
 Kristallit, kleine Kristalle in einem Gefüge

Maßeinheiten:
 Gewichtseinheit z. B. für Edelsteine, siehe Geschichte von Maßen und Gewichten
 Edelmetallgehalt einer Münze, siehe Feingehalt

Namen:
 Korn (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Chiers, luxemburgisch-französischer Fluss (deutscher Name Korn)
 Unabhängiges Jugendzentrum Kornstraße in Hannover
 Villa Korn, Saarbrücken 

Teil von Firmierungen:
 Korn & Breiding, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Korn bzw. KoЯn steht außerdem für:
 Korn (Band), oft KoЯn geschrieben, US-amerikanische Nu-Metal-Band
 KoЯn (Album), Debütalbum der Nu-Metal-Band Korn

Siehe auch:

 Operation Korn
 Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, einer der ältesten Verlage Schlesiens
 Korn und Berg, Nürnberger Buchhandlung
 KornShell, ein Kommandozeileninterpreter
 Körner
 Corn